Халачо:

 Халачо — небольшой город в Мексике, штат Юкатан.
 Халачо — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.